Raka – relikwiarz w kształcie trumny lub grobowca.

 Miejscowości w Estonii
 Raka – wieś w prowincji Järva, w gminie Ambla.
 Raka – wieś w prowincji Rapla, w gminie Rapla.

 Miejscowość w Słowenii
 Raka – miejscowość w gminie Krško.